Durgapur peut se référer à:

 Durgapur, une ville de l'État du Bengale-Occidental, Inde.
 Durgapur, Upazila du district Netrokona, Bangladesh.
 Durgapur, Upazila du district Rajshahi, Bangladesh.